Prof. Veljko Deur bio je hrvatski kulturni djelatnik u iseljeništvu. Diplomirao je u Madridu na Fakultetu filozofije i književnosti te specijalizirao francuski jezik i književnost na Francuskom institutu u Madridu. Osim suradnje u hrvatskim publikacijama objavljivao je članke na španjolskom u časopisu Studia croatica (Buenos Aires), a u madridskom dnevniku ABC (24. svibnja 1958.) objavljen je njegov opširni članak o Ivanu Meštroviću s reprodukcijama kipova Hrvatska povijest, Uskrsnuće i s umjetnikovim autoportretom.

Izvori 
Gojko Borić: Hrvati u Madridu, Hrvatska revija br. 1/2010.

Hrvati u Španjolskoj